Plusieurs villes ou communes possèdent une place Saint-Paul :
 Place Saint-Paul à Liège ;
 Place Saint-Paul à Lyon ;
 Place Saint-Paul à Paris.